Nositelé jména Vilém IV.:

Králové
 Vilém IV. Anglický, britský a irský král (1830 – 1837) a hanoverský král (1830 – 1837)

Vévodové
 Vilém IV. Lucemburský, lucemburský velkovévoda (1905 – 1912)
 Vilém IV. Akvitánský, vévoda akvitánský a hrabě z Poitiers (963 – 995)
 Vilém IV. Bavorský, bavorský vévoda (1508 – 1550)
 Vilém IV. Sasko-Výmarský, vévoda sasko-výmarský (1620 – 1662) a sasko-eisenašský (1644 – 1662)

Kníže
 Vilém IV. Oranžský, nizozemský místodržitel – holandský a zeelandský (1747 – 1751) a nasavský kníže

Hrabata
 Vilém IV. z Auvergne, hrabě z Auvergne – francouzský region (989 – 1016) 
 Vilém IV. Míšeňský, míšeňský markrabě (1046 – 1062)
 Vilém IV. Burgundský, burgundský hrabě (1148 – 1156)
 Vilém IV. z Jülichu, hrabě z Jülichu (1219 – 1274)
 Vilém IV. Holandský, holandský hrabě (1337 – 1345)

Rozcestníky - panovník